Die Triebfahrzeuge wurden bei den Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen (BHStB) und später den Bosnisch-Herzegowinischen Landesbahnen (BHLB) nach folgendem Schema bezeichnet:

Eine arabische Ziffer am Ende der Bezeichnung gibt die Gesamt-Achszahl an. Jede Lokomotive wurde mit einer zusätzlichen Nummer versehen, die weitgehend mit der Chronologie der Inbetriebnahme übereinstimmt. Eine Ausnahme bilden die fünfachsigen Loks und die sechsachsigen Mallets.

Das Reihenschema blieb bei den Eisenbahnen des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen für die bosnischen Schmalspurlokomotiven weiterhin in Gebrauch. Erst 1933 führten die Jugoslawischen Staatsbahnen (JDŽ) ihr eigenes Nummernschema ein.

Literatur 
 Keith Chester: The Narrow Gauge Railways of Bosnia Hercegovina. Stenvalls 2006, ISBN 91-7266-166-6.

Triebfahrzeug (Bosnisch-Herzegowinische Staatsbahnen)
Liste (Lokomotiven und Triebwagen)